Сојало има више значења:

 Општина Сојало (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сојало (Сојало, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику